La Serie B 2016-2017 si è svolta dal 15 ottobre 2016 al 17 giugno 2017: al torneo hanno partecipato centoventidue squadre di club italiane.

Regolamento

Formula 
Le squadre, divise in nove gironi, hanno disputato un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventisei giornate; al termine della regular seson:
 Le prime due classificate di ogni girone hanno acceduto ai play-off promozione, strutturati in semifinali (a cui hanno partecipato le tre peggiori prime classificate e la seconda classificata di ogni girone) e finali, entrambe giocate al meglio di due vittorie su tre gare: le sei vincitrici sono promosse in Serie A2.
 Le ultime tre classificate del girone A, B, C, G e I e le ultime due classificate del girone D, E, F e H sono retrocesse in Serie C.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti

Girone A

Girone B 

 II

Girone C

Girone D 

 II

Girone E 

 II

Girone F

Girone G 

 II

Girone H 

 II

Girone I 

 II

Torneo

Regular season

Play-off promozione

Tabellone

Risultati

Semifinali

Finale

Verdetti

Squadre promosse

Squadre retrocesse 

 II

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 2016
Pallavolo nel 2017
 2016-2017